Tibaná, gemeente in Colombia
Țibana, gemeente in Roemenië